Minkowski [mínkovski] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti:

 Alexandre Minkowski, oče Marca Minkowskega.
 Eugène Minkowski (1895 - 1972), rusko-francoski psihiater.
 Hermann Minkowski (1864 - 1909), nemški matematik in fizik, brat Oskarja Minkowskega.
 Marc Minkowski (1962 - ), francoski fagotist in dirigent, sin Alexandrea Minkowskega.
 Oskar Minkowski (1858 - 1931), nemški zdravnik, patolog in fiziolog judovsko-poljskega rodu, brat Hermanna in oče Rudolpha Minkowskega.
 Rudolph Minkowski (1895 - 1976), nemško-ameriški astronom in astrofizik, sin Oskarja Minkowskega.

Drugo 

 Minkowski, krater na Luni, imenovan po Hermannu in Rudolphu Minkowskem.
 Nagrada Minkowskega, nagrada Evropske zveze za raziskovanje diabetesa (EASD), imenovana po Oskarju Minkowskem.